— японская фамилия. Известные носители:
 Акимото, Саяка (род. 1988) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Акимото, Хироюки (род. 1986) — японский дзюдоист, чемпион мира.
 Акимото, Ясуси (род. 1958) — японский музыкальный продюсер и поэт-песенник, создатель группы AKB48.